Sindicato puede referirse a:
 Sindicato, asociación de trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales.
 Sindicato (redifusión), distribución de contenidos informativos o lúdicos.
 Sindicato de Actores de Cine, sindicato estadounidense en el que están representados actores de cine y televisión de todo el mundo.
 Sindicato de Enfermería (SATSE), sindicato español, fundado en 1979. 
 Sindicato de Trabajadores de Alimentos y Comercio (UFCW), sindicato de trabajadores de Estados Unidos y Canadá. 
 Sindicato Español Universitario (SEU), antigua organización sindical estudiantil en España.
 Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
 Sindicato Vertical u Organización Sindical Española (OSE), existente en España entre 1940 y 1977.
 Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza,  organización sindical confederada española

Ficción 
 Sindicato del Crimen de América, equipo de supervillanos pertenecientes al universo de DC Comics.